Тентенья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на захід від Парижа, 27 км на північний захід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1316 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3215,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Тентеньяк
 Тентеньяк на сайті французького Національного інституту географії
 Тентеньяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Тентеньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен